Крутой Лог — село в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Кировского сельсовета.

История 
Основано в 1924 г. В 1928 году выселок Крутой Лог состоял из 81 хозяйства, основное население — украинцы. В административном отношении входил в состав Поморского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района